La Attitude Era («Era de la actitud» en español) es un término usado por la World Wrestling Entertainment (WWE), entonces conocida como World Wrestling Federation (WWF), para describir un periodo de gran éxito de la compañía entre 1997 y 2002.

Comenzó cuando en las llamadas Monday Night Wars, el Monday Night Raw de WWF se enfrentó con Monday Nitro de World Championship Wrestling (WCW) en una batalla por los índices de audiencia cada semana a fines de los años noventa. La programación de la WWF, calificada como «WWF Attitude», incluyó contenido orientado a adultos, que incluyó un aumento en el nivel de violencia y contenido sexual representado y la incorporación de personajes e historias terroríficos o políticamente incorrectos para el valor de shock. Esta era fue parte de un aumento más amplio en la popularidad de la lucha libre profesional en los Estados Unidos, en la que las calificaciones de televisión y las tasas de compra de pago por visión para la WWF y sus promociones rivales alcanzaron niveles récord.

Historia 
La Attitude Era comenzó en 1998 con la batalla entre Monday Night Raw y el programa Monday Nitro, de su competidora, la WCW, en la misma franja horaria. En esta última se encontraban varios luchadores que habían sido iconos de la WWF, como Hulk Hogan, Randy Savage o Bret Hart. Tras más de un año sin resultados concluyentes, la WCW tomó finalmente la delantera y, por el contrario, la WWF sufría progresivamente una bajada de audiencia que la llevó al borde del cierre. Fue entonces, cuando esta realizó un cambio radical en su contenido, pasando de ofrecer combates de lucha libre profesional dedicados a la familia, a luchas muchísimo más violentas y sangrientas destinados para atraer a un público adulto.

La WWF lo renovó todo. Principalmente, fichó a nuevos luchadores como "Stone Cold" Steve Austin o The Rock, que se convertirían en la cara de la compañía. Además, la mayoría de los luchadores que ya estaban cambiaron su apariencia por una mucho más impactante, como el caso de The Undertaker, mientras las nuevas incorporaciones hacían hincapié en el estereotipo de hombres rudos y particularmente violentos, como Ken Shamrock. Los guiones se volvieron muchísimo más morbosos, las discusiones en tono agresivo y las peleas para calentar los combates se convirtieron en una constante, hasta el punto de que los programas de la WWF empezaron a ser catalogados como telebasura en Estados Unidos. También se creó el Campeonato Hardcore, con combates específicos donde los luchadores podían dar rienda suelta a su brutalidad.

Se pudieron distinguir varias facciones, una agresiva con énfasis en las promos, la que realmente puso cara a la Era, encabezada por antihéroes como Austin, con The Rock y Mankind, entre otros; otra facción oscura, encabezada por The Undertaker como líder del "Ministry of Darkness", su hermanastro Kane, y sus acólitos, los stables The Brood y APA; una tercera facción, más sensual y provocativa, donde luchadores como Val Venis y los miembros de D-Generation X lucían sus habilidades en el arte del amor, y en la que entraron en juego varias luchadoras, y que fue el inicio de lo que luego se llamaría en la WWE las Divas, con su propio Campeonato e identidad exclusivos. Separada de lo anterior, había una última facción de una familia disfuncional que incluía al dueño de la WWF, Vince McMahon, en varias alianzas y desacuerdos con sus familia, quienes se involucraron directamente en la programación de la compañía, tal es así que se pactaban luchas entre Vince McMahon y su hijo Shane, o feudos y alianzas heel entre Vince y sus hijos, teniendo como heroína de los conflictos a su esposa Linda y única figura face en la familia.  

A mediados de 1999, la WWF creó un segundo programa alternativo, WWF SmackDown!, ya que WCW Thunder se emitía los jueves y la WWF quería acabar con la audiencia de la WCW de una vez por todas, cosa que logró finalmente. La WCW desaparecería en 2001.

Se considera que la Attitude Era comenzó el 29 de marzo de 1998 cuando "Stone Cold" Steve Austin se convirtió en Campeón de la WWF tras derrotar a Shawn Michaels en WrestleMania XIV, transformándose así, en el rostro de la compañía, pero muchos críticos han descartado que este sea el inicio a esta etapa de la WWF. Sin embargo, muchos fanáticos y críticos de la lucha libre discrepan de la anterior catalogación y afirman que la Attitude Era comenzó la noche del 23 de marzo de 1997 cuando "Stone Cold" Steve Austin se enfrentó en una lucha de sumisión contra Bret "The Hitman" Hart en Wrestlemania XIII siendo derrotado por el canadiense. Una tesis que cobró fuerza cuando poco después se produjo lo que popularmente sería bautizada como la Traición de Montreal, en la que Hart perdió su título de Campeón ante su público frente a Shawn Michaels, en un combate cuyo desenlace se produjo de un modo completamente diferente al que habían pactado con el luchador. Dicha maniobra había sido tramada por Vince McMahon después de saber que Hart, luchador fetiche de su compañía hasta entonces, había sido fichado por la competencia, generándose así un escándalo que obligó a reconocer al propio McMahon que las luchas de su empresa estaban guionizadas.

El incidente de Montreal y la partida de Bret Hart a la WCW, provocaron un cambio significativo también en la persona del dueño de la  WWF Vince McMahon, quién dejó su papel como comentarista y figura afable hacia la teleaudiencia, para establecer el personaje de un jefe despiadado y villano por antonomasia de la era Attitude, llamado "Mr. McMahon", quién fuere una figura clave para dicha era, actuando como luchador ocasional durante su feudo contra "Stone Cold" Steve Austin.  

La rivalidad Austin-McMahon se convertiría en el eje central de la programación de la compañía e involucraría a la mayoría de luchadores prominentes de la misma como The Rock, Mick Foley, Triple H o Undertaker.

La Attitude Era finalizó el 6 de mayo de 2002 cuando el uso de las iniciales "WWF", que eran prominentes dentro del logotipo, quedó prohibido como resultado de una batalla legal entre la compañía y el Fondo Mundial para la Naturaleza (en inglés World Wildlife Fund, WWF) por los derechos de usar legalmente esas iniciales. La "World Wrestling Federation Entertainment, Inc." se convirtió oficialmente en World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) y reemplazó su promoción "Attitude" con una campaña de marketing "Get the F out". Poco después, la compañía hizo la transición a la Ruthless Agression Era. Este período aún presentaba muchos elementos de su predecesor, incluido el nivel de violencia y la cantidad de blasfemias, pero había menos contenido sexual y políticamente incorrecto, y se mostró un mayor énfasis en la lucha libre.

Iconos de la Attitude Era

Principales 
Los luchadores que más influyeron en el éxito de la Attitude Era fueron:

 "Stone Cold" Steve Austin
 The Rock (Inicialmente odiado por los fans, su popularidad empezó a aumentar a través de sus promociones incluso durante su etapa de heel como "Campeón Corporativo", volviéndose face como el "Campeón del Pueblo")
 The Undertaker (Convertido en un personaje oscuro y maléfico, con poderes sobrenaturales, al final de la era pasó a convertirse en un motociclista rebelde, siempre bajo el nombre de The Undertaker)
 Kane 
 Mick Foley (Con sus personajes de Mankind, Dude Love y Cactus Jack)
 Triple H 
 Shawn Michaels (Sólo estuvo presente durante el primer año de la era, debido a una lesión en la espalda que le dejó fuera 4 años, aunque no se desvinculó de la compañía, fue comisionado de la misma)
 Bret Hart (Estuvo en la noche que dio inicio a esta era en su pelea frente a Steve Austin, pero abandonaría la empresa después de la Traición de Montreal)
 D-Generation X (Stable formado por Triple H y Shawn Michaels. Luego de la lesión de Michaels, fue formado por Triple H, X-Pac y The New Age Outlaws)
 Ministry of Darkness (Stable liderado por The Undertaker)
 Mr. McMahon (El dueño de la empresa Vince McMahon, que pasó de ser un comentarista afable a ser un jefe despiadado y cruel)

Otros 
Estos luchadores también fueron importantes para el desarrollo de la Attitude Era:

Divas 
Estas son las luchadoras que participaron más activamente y dieron comienzo al fenómeno Divas en el mundo WWE:

 Sable
 Debra
 Ivory
 Chyna
 Jacqueline
 Jazz
 Terri Runnels
 Trish Stratus
 Tori
 Stephanie McMahon
 Lita
 The Kat
 Molly Holly
 Stacy Keibler
 Torrie Wilson
 Sunny

Otros Stables 
 The Dudley Boys
 The Hardy Boyz
 Edge & Christian
 The Brood
 Too Cool
 New Age Outlaws
 The Acolytes/APA
 The Road Warriors (Llamados en ese entonces The Legion of Doom)
 Rock 'n' Sock Connection
 Nation of Domination

Otros Personajes 
Además de los luchadores hubo personajes como managers o comentaristas que marcaron época en la Attitude Era los cuales fueron:
 Paul Bearer (mánager de Undertaker, Kane y Mankind principalmente)
 Paul Heyman
 Jim Ross 
 Jerry “The King” Lawler
 Michael Cole
 Jonathan Coachman
 Tazz
 Linda McMahon
 Howard Finkel
 Tony Chimel
 Pat Patterson
 Gerald Brisco
 Gorilla Monsoon
  Teddy Long
 Earl Hebner
 Mike Chioda
 Carlos Cabrera (Comentarista en español)
 Hugo Savinovich (Comentarista en español)
 Marcelo Rodríguez (Comentarista en español en algunos episodios)

Véase también 
 Traición de Montreal
 Mujeres en WWE

Controversias en la lucha libre profesional
Lucha libre profesional